El término identidad puede referirse, en esta enciclopedia:

En filosofía 
 a la identidad, la relación que toda «entidad» (filosofía, matemáticas, lógica, etc.) mantiene sólo consigo misma;
 al principio de identidad, un principio lógico y filosófico;
 a la identidad de los indiscernibles, un principio lógico y filosófico;
 a la teoría de identidad o teoría de la identidad de la mente.

En matemática 
 a una identidad, una expresión que permanece verdadera sin importar los valores que se asignen a las variables que aparecen en ella;
 al elemento identidad, en álgebra;
 a la función identidad, una función matemática que devuelve su propio argumento;
 a la matriz identidad.

En ciencias sociales (principalmente psicología, sociología y ciencia política) 
 a la identidad, un concepto para entender el desarrollo psicológico y social de cada ser humano;
 a la identidad cultural, el conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres de una cultura;
 a la identidad nacional, la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas, rasgos de cosmovisión definidos con mayor o menor localismo o universalismo (desde la cultura a la civilización), costumbres de interacción, organización social y política (particularmente, el Estado —tanto si se identifica con él como si se identifica contra él—);
 a la identidad política, una forma de identidad social que marca la pertenencia a ciertos grupos que tengan en común una lucha por alguna forma de poder;
 a la crisis de identidad, en el desarrollo psicológico;
 a la identificación, en psicología;
 al síndrome de Estocolmo o identificación con el agresor;
 a la identidad de lugar.
 a la publicación semestral llamada Identidades, revista de ciencias sociales y humanidades del Ministerio de Cultura de El Salvador.

En psicopatología 
 al trastorno de identidad disociativo;
 al trastorno de identidad de la integridad corporal, abreviado BIID (siglas, en inglés, de Body Integrity Identity Disorder), una enfermedad mental.

En psicoanálisis 
 a la identificación;
 a la identificación proyectiva.

En la sexualidad 
 a la identidad de género, la percepción subjetiva de cada persona en cuanto a sentirse varón o mujer, no solo en términos biológicos sino también psicosociales, que pueden ser independientes de los caracteres físicos;
 a la identidad sexual, la identidad basada en la orientación sexual o en características sexuales biológicas;
 al trastorno de identidad de género.

Grupos o movimientos políticos o sociales 
 a Identidad, Tradición, Soberanía, un grupo del Parlamento Europeo;
 a Identidad Cristiana, un movimiento fundamentalista cristiano de los Estados Unidos;
 a Identidad del Reino de Valencia (IRV), un partido de la Comunidad Valenciana, en España;
 a Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, una organización de Argentina;
 a Identidad Nacional-Patriota-Chilena;
 a Identidade Galega, una organización en Galicia, España;
 a identidad dejando huella, un grupo político estudiantil.

En arte 
 a La identidad (título original: L'identité), una novela de 1996 del novelista, dramaturgo, ensayista y poeta checo Milán Kundera;
 a Identidad, una película estadounidense de terror y suspenso, dirigida por James Mangold;
 a Identidad, un álbum musical de la banda española Taller Canario;
 a Identidad, un libro del sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío Zygmunt Bauman;
 a Teatro × la Identidad, un ciclo de teatro en Argentina que desde el 2000 apoya a las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda y restitución de sus nietos;
 a la identidad secreta, en la subcultura de los superhéroes.

En anatomía y fisiología 
 a la identidad de órgano, en el desarrollo embrionario.

En economía 
 a la identidad corporativa, una manifestación física de la marca;
 a la identidad federada, una gestión de identidad en los sistemas de información.

En identificación documental e informática 
 a Identidad 2.0 o identidad digital;
 al documento de identidad;
 al robo de identidad;
 a la self-sovereign identity (‘auto-identidad soberana’);
 a la suplantación de identidad.

Enlaces externos